Дюссельдорфская художественная школа — одна из самых влиятельных немецких и европейских школ, сформированная группой художников, которые преподавали или учились в Дюссельдорфской академии художеств в первой половине XIX века.

История 

Сложилась в связи с основанием в 1819 году в Дюссельдорфе Академии художеств, первый директор которой П. Корнелиус направлял её деятельность в русло академического романтизма.
Дюссельдорфская школа живописи выросла из немецкого романтизма и была его частью.

Его преемник на посту директора Академии В. Шадов (1826—1859) стал фактическим основателем дюссельдорфской художественной школы. При нём выделились различные течения: Национально-историческая тематика трактовалась в поверхностно-романтическом (К. Ф. Зон, Т. Гильдебрандт), эпико-героическом (А. Ретель), даже в оппозиционно антикатолическом (К. Ф. Лессинг) духе; развивался реалистический пейзаж (Освальд и Андреас Ахенбах); в бытовом жанре тенденции к социально-критическому анализу (И. П. Газенклевер, Ю. Гюбнер) в 1850-х годах были вытеснены идиллическими сценами из бюргерского и традиционного крестьянского быта (Л. Кнаус, Б. Вотье).

Выпускниками Дюссельдорфской академии художеств были граждане почти всех европейских стран, США, Канады и Австралии. Но самое большое число последователей школы оказалось впоследствии в США, где они стали основателями так называемой Школы реки Гудзон — группы американских художников-пейзажистов. Выпускники академии знакомили заокеанских художников с традициями дюссельдорфской школы живописи, открывая там свои школы художеств.

Последователями школы создан ряд монументальных полотен на исторические и религиозные сюжеты, многие из которых на библейские темы.

Выдающихся успехов Дюссельдорфская школа живописи достигла в области изображения пейзажа. Работы последователей школы характеризуются точностью мелких деталей причудливых пейзажей, часто с большим количеством религиозных или аллегорических фигур.

Последнее поколение художников Дюссельдорфской школы живописи конца XIX — начала XX века создало новое объединение художников «Зондербунд».

Первая мировая война завершила почти столетнюю деятельность Дюссельдорфской школы живописи.

Видные представители дюссельдорфской художественной школы 

За период с 1819 по 1918 год представителями школы были около 4000 художников, в том числе:

См. также 
 Немецкий романтизм
 Подделка Шишкина-Куккука

Литература

Ссылки 
 Die Düsseldorfer Malerschule
 Мировой класс живописи

Появились в 1819 году
Художественные движения

Живописные школы по алфавиту